De Muziekschool Venlo is een voormalig onderwijsinstituut en muziekinstituut in de Nederlandse plaats Venlo.

Eerste muziekschool 
In 1844 werd door leden van de Venlose harmonie de eerste muziekschool opgericht. Deze was de voorloper van de latere stedelijke muziekschool. Twee jaar later werd de muziekschool verbonden aan het Venlose stadsbestuur. In 1860 werd Gerhard Hamm de directeur van de school. Zes jaar later werd de school echter opgeheven. In Blerick was een dependance van de muziekschool gevestigd.

Tweede muziekschool 
Op 12 mei 1954 besloot de gemeenteraad echter om een nieuwe muziekschool op te richten. De lessen werden aanvankelijk gegeven in een pand aan de Prinses Beatrixstraat, met later een dependance aan de Steenstraat erbij. Ook in het Goltziusgebouw werden muzieklessen gegeven. in 1980 verhuisde de school naar het Arsenaalplein. De muziekschool was samen met een parkeergarage in hetzelfde pand ondergebracht. Echter, door slecht onderhoud aan de betonvloeren van de parkeergarage moest het hele gebouw in de jaren 10 worden gesloopt.

Net als met de eerste muziekschool, was er in de tweede periode eveneens een vestiging in Blerick. Deze lag aanvankelijk in een woning in de wijk 't Cour. In 1982 verhuisde deze dependance samen met de Blerickse dependance van de Vrije Academie in de voormalige basisschool Pius X in de wijk Hazenkamp.

Sinds circa 2015 is de muziekschool opgegaan in het Kunstencentrum Venlo en Omstreken en worden de muzieklessen onder andere verzorgd in het Goltziusgebouw.

Enkele bekende directeuren 
 Gerhard Hamm
 Piet Kingma
 Theo Jordans

Zie ook 
 Arsenaal (Venlo)
 Hubertusplein

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo
Kunst in Venlo